Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования) — российский научно-методический центр переподготовки и повышения квалификации педагогов.

История 
Ведёт свою историю с 1864 года.

Является экспериментальной площадкой Института педагогического образования и образования взрослых РАО.

Зарегистрирована в качестве юридического лица 26 октября 1994 года.

В апреле 2013 года в академии прошла Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и взрослых: учебный, научный и научно-популярный тексты».

В ноябре 2013 год в СПбАППО прошли курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и русской литературы из числа зарубежных соотечественников «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…».

СпбАППО является членом Междисциплинарной экспертной группы.

Состав 

 Институт развития образования
 Институт детства
 Институт общего образования
 Институт психолого-педагогического образования

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

На территории академии действует храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла настоятелем которого является священник Митрофанов, Георгий Николаевич.

Оценки 

Примерно половина повышения квалификации учителей в АППО составляют курсы предметно-методической направленности, которые посвящены различным современным технологиям (включая компьютерные). Из них 2 % связано с изучением учителями психологии, психолого-педагогических феноменов и посвящено проблемам воспитания. Столько же составляют курсы о личностном или индивидуальном подходе, развитии творчества или мышления. Записи о развивающем характере образования — чуть больше 1 %. По итогам анкетирования более 850 слушателей (2008 год) и свыше 800 слушателей (2009 год) получены оценки качества их подготовки и пройденных курсов в соответствии с теоретически обоснованными признаками. Курсы АППО направлены преимущественно на повышение квалификации в предметной области, методическую подготовку, а также технологию обучения. Слушатели определяют достаточно высоко Направленность обучения на развитие творчества, ценностных ориентаций (толерантность, сотрудничество, дальнейшее образование), самоанализа, коммуникативной культуры.

В СПбАППО имеется положительный опыт проведения курсовой подготовки, которая направлена на развитие методологической культуры педагогов посредством осуществления исследований и проектов в проблемной области качества образования, хотя подобный опыт ещё не имеет массовое распространение.

Награды 

 Специальный диплом Национальной экологической премии «Экомир 2010». 
 Благодарность Администрации Президента РФ за большой вклад в развитие системы образования по итогам Года учителя-2010.

Интересные факты 

В. В. Милонов сообщил, что специалисты СПбАППО предложили ему принять закон об обязательном психологическом тестировании на склонность к насилию над несовершеннолетними.

Примечания

Литература 

 
 

Учебные заведения Санкт-Петербурга